

Italia 
 Ponte della Maddalena – Borgo a Mozzano, in Toscana
 Ponte della Maddalena – Napoli, in Campania

Spagna 
 Ponte della Maddalena – Pamplona, in Navarra